Afrarchaea är ett släkte av spindlar. Afrarchaea ingår i familjen Archaeidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindlar
Afrarchaea